Nickle est un patronyme pouvant faire référence à :
 (1914-1990), éditeur et publiciste canadien ;
 (né en 1974), joueur américain de baseball ;
 ;
 (né en 1969), joueur anglais de rugby ;
.

Voir aussi 
Résolution Nickle, politique canadienne sur les titres de noblesse

Homonymie de patronyme